

Sources 
 .
 Données de SNCF Réseau concernant les lignes  et  , publiées sur SNCF Open Data (consulté le ).
 Géoportail  et/ou Google Maps (sites consultés le ), pour divers points de détails.
 « Carte des lignes de la ceinture de Paris et des lignes de rayon  »  (consultée le ).

Grande ceinture de Paris